Molekulska formula -{C10H16O2}- se može odnositi na:

 Askaridol
 Hrizanteminska kiselina
 3,7-Dimetil-2,6-oktadienoinska kiselina
 Iridomirmecin
 Masoja lakton